Un buisson désigne une plante ligneuse basse ramifiée dès la base de taille inférieure à quatre mètres (une buissonnaie est une formation végétale constituée de buissons, arbrisseaux et sous-arbrisseaux) mais ce terme peut désigner également :

Toponyme 

 Buisson, commune française, située dans le département de Vaucluse ; 
 Buisson, village de la commune de La Roche-en-Ardenne ; 
 Buisson, hameau de la commune d'Antey-Saint-André, en Vallée d'Aoste ;
 Buisson, hameau de la commune de Ladoix-Serrigny, en Côte-d'Or ;
 Buisson, hameau de la commune de Thorey-sur-Ouche, en Côte-d'Or ;
 Les Buissons,  ancienne commune française du département du Calvados ;
 Villons-les-Buissons, commune du département du Calvados.

Patronyme 

 Augustin Buisson (1812-1876), député français ;
 Céleste de Chateaubriand ou Céleste Buisson de La Vigne (1774-1847), épouse de Chateaubriand ;
  Clément Buisson (1852-1930), général français de la Première Guerre mondiale ;
 Émile Buisson (1902-1956), bandit français ;
 Ferdinand Buisson (1841-1932), prix Nobel de la paix en 1927 ;
 François Albert-Buisson (1881-1961), magistrat, économiste, homme politique, historien et académicien français ;
 Gabriel Brun-Buisson (1883-1959), peintre français
 Gilles Buisson (1911-2003), homme politique et historien ;
 Guy Buisson (1943-), médecin et anthropologue français ;
 
 Henri Buisson (1873-1944), un physicien français ;
 Henri Buisson (1904-1987), un joueur de rugby à XV international français.
 Jean-Christophe Buisson (1968- ), journaliste français ;
 Jules Marie Buisson, (1822-1909), un homme politique français.
 Odile Buisson (1956- ), gynécologue et obstétricienne française, connue pour ses recherches sur les mécanismes physiologiques du plaisir sexuel féminin ;
 Patrick Buisson (1949- ), journaliste français ;
 Paul Buisson (1963-2005), comédien et animateur de télévision.

Autres 
 Le buisson ardent de la Bible  est une théophanie ;
 Buisson, un cratère lunaire.
 Large collerette de débris au point de contact d'une tornade avec la surface.

Notes et références

Voir aussi 
 , un oiseau de la famille des Aegithalidae ;
 , un oiseau de Nouvelle-Zélande ;
 , un insecte ;
 , un canidé ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie.